Сен-Сюльпі́с-де-Фав'є́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Ессонн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташовано на відстані ≈38 км на південь від Парижа, ≈21 км на південний захід від Еврі.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 118 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 324,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт.
 Сен-Сюльпіс-де-Фав'єр на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень.
 [ Розташування муніципалітету Сен-Сюльпіс-де-Фав'єр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ессонн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ессонн